Miejscowości w Australii:
 Esperance (Australia) – miejscowość w stanie Australia Zachodnia, w hrabstwie Esperance
Hrabstwa w Australii:
 Esperance – hrabstwo w stanie Australia Zachodnia
Miejscowości w USA:
 Esperance – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Esperance – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Esperance – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Esperance (ang. Esperance Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie